Jasper County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
 Jasper County (Georgia)
 Jasper County (Illinois)
 Jasper County (Indiana)
 Jasper County (Iowa)
 Jasper County (Mississippi)
 Jasper County (Missouri)
 Jasper County (South Carolina)
 Jasper County (Texas)